Bruno Garzena – imprenditore ed ex calciatore italiano
 Edoardo Garzena – pugile e allenatore di pugilato italiano
 Maria Garzena – militare italiana